Анчутино — название населённых пунктов.

Россия 
 Анчутино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Анчутино — деревня в Юринском районе Марий Эл.

См. также 
 Анчутин